Jan Bokszczanin (1887-1940) – generał brygady Wojska Polskiego
 Jan Bartłomiej Bokszczanin (ur. 1974) – organista